

Teatro
The Yellow Ticket – opera teatrale del 1914 di Michael Morton

Letteratura
 The Yellow Ticket, romanzo di Victoria Morton (1914)
 The Yellow Ticket, racconto di Frank Harris (1914)

Film
The Yellow Passport – film muto del 1916 diretto da Edwin August
La tessera gialla (Der gelbe Schein) – film muto del 1918 diretto da Eugen Illés, Victor Janson e Paul Ludwig Stein
The Yellow Ticket – film muto del 1918 diretto da William Parke
Il passaporto giallo (The Yellow Ticket) – film del 1931 diretto da Raoul Walsh